Miejscowości w Polsce:
 Niedarczów Dolny-Kolonia
 Niedarczów Dolny-Wieś
 Niedarczów Górny-Kolonia
 Niedarczów Górny-Wieś